SA ou Sa peut faire référence à :

Sigle

Général 
 Société anonyme, une forme d'entreprise
 Son Altesse
 Sports Athlétiques, dans les noms d'associations sportives

Géographie 
 South Australia (Australie méridionale), selon la liste des codes des territoires australiens
 South African Airways, compagnie aérienne d'Afrique du Sud (code AITA)
 Province de Salamanque, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole
 Arabie saoudite (en anglais)
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .sa
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2

Politique 
 Sturmabteilung (Section d'Assaut), une organisation paramilitaire du parti nazi

Entreprise 
 Sénégal Airlines, une compagnie aérienne sénégalaise
 Service d'aéronomie ancien laboratoire français de recherche scientifique consacré à l'étude de l'atmosphère des planètes

Sciences et techniques 
 , ingrédient actif dans une formulation
 Spondyloarthrite, une maladie
 Syndrome d'Asperger, un trouble du spectre autistique
 Semaines d'Aménorrhées, utilisé dans le calcul de la durée de la grossesse.
 Système Applicatif, partie intégrante d'un Système d'information
 Sa est le symbole, dans la séquence de Hubble, d'une galaxie spirale
 Sa, un type d'éléments des appareils de conodontes ozarkodinides

Arts 
 SA, un album de Ami Suzuki

Toponyme 

 Sâ, une commune du département de Bingo au Burkina Faso
 Sâ, une commune du département de Douroula au Burkina Faso

Divers 
 le sa, une langue du Vanuatu

Patronyme 

 Sa Bangji, personnalité coréenne du  ;
 Salemane Sa, joueur de rugby samoan ;
 Wanda Sá (1944-), chanteur et guitariste brésilien.

Voir aussi 
 

Code
Patronyme brésilien
Patronyme samoan